Garbancillo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Arthrocnemum macrostachyum.
 El nombre común de la planta Colutea arborescens.
 El nombre común de la planta Coronilla scorpioides.
 El nombre común de la planta Sanguisorba verrucosa.
 El nombre común de la planta Sarcocornia fruticosa.
 El nombre común de la planta Trifolium arvense.
 El nombre común de la planta '''''Trifolium campestre.